HDF — Hubble Deep Field, изображение небольшой области в созвездии Большой Медведицы.
 HDF — Hierarchical Data Format (иерархический формат данных), универсальный формат для хранения научных данных.
 HDF — Halt Die Fresse
 HDF (High Density Fiberboard) — древесноволокнистая плита высокой плотности (ХДФ).
 HDF — Happy Drop Friends — Автоклуб (г.Сочи)